Бужаниново:
 Бужаниново — село в Сергиево-Посадском районе Московской области
 Бужаниново — станция Ярославского направления и Большого кольца МЖД в селе Бужаниново